Design har flere betydninger:

Facade (arkitektur) – forside af en bygning.
Facade (udtryk) – udvendigt (i overført betydning).
Facade (film) – en film fra 2000 af Paul Thomas (filminstruktør)

Se også:

Facaderenovering – renovering af en facade (arkitektur)